Mundus je latinska riječ za svijet. Može značiti i:

 Mundus (namještaj), nekadašnja austro-ugarska kompanija za proizvodnju namještaja
 Mundus (general), bizantski vojskovođa u službi Justinijana
 Frank Mundus, američki ribolovac
 Mundus je jedan od likova u videoigri Devil May Cry
 Mundus je jedan od svjetova u video-igri Elder Scrolls;
 mundus Cereris, jama koja je u rimskoj mitologiji označavala prolaz u svijet mrtvih
 Erasmus Mundus, međunarodni program akademske suradnje